Средње може да се односи на:

 Средње (Пале), насељено мјесто у општини Пале, Република Српска, БиХ
 Средње (Пале-Прача), насељено мјесто у општини Пале-Прача, Федерација БиХ, БиХ
 Средње (Илијаш), насељено мјесто у општини Илијаш, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Средње (Марибор), Република Словенија